Desarrollado inicialmente por Roy Bhaskar en su libro A Realist Theory of Science (1975), el realismo trascendental es una filosofía de la ciencia que se desarrolló inicialmente como un argumento contra el realismo epistémico del positivismo y la hermenéutica. La posición se basa en los argumentos trascendentales de Bhaskar para ciertas posiciones ontológicas y epistemológicas basadas en cómo debe ser la realidad para que el conocimiento científico sea posible.

La descripción general del realismo trascendental que sigue se basa en gran parte en Realism and Social Science de Andrew Sayer.

Dominios transitivos e intransitivos 
Una teoría realista de la ciencia comienza con una paradoja propuesta: cómo es que la gente crea conocimiento como producto de actividades sociales y, al mismo tiempo, el conocimiento es 'de' cosas que no son producidas por la gente en absoluto.

El primero está inspirado en los argumentos de Thomas Kuhn sobre cómo las comunidades científicas desarrollan el conocimiento y afirma que toda observación está cargada de teoría basada en conceptos previamente adquiridos. Como tal, no es una perspectiva de realismo ingenuo que el conocimiento sea una adquisición directa de hechos a través de la observación del mundo real, sino que el conocimiento es falible. Esta posición ontológica se describe como el dominio transitivo del conocimiento, en el sentido de que el conocimiento puede cambiar con el tiempo.

Se afirma que la segunda parte de la paradoja se basa en un mundo real, que existe y se comporta de la misma manera independientemente de si existen o no personas o si conocen el mundo real. Esto se describe como el dominio intransitivo del conocimiento . Reducir la ontología a la epistemología se denomina falacia epistémica, una falacia que Bhaskar afirma que se ha cometido repetidamente durante los últimos 300 años de filosofía de la ciencia.

Real, actual y empírico 
La exposición del realismo trascendental continúa diciendo que el mundo no solo se divide en un mundo real y nuestro conocimiento de él, sino que se divide además en lo real, lo actual y lo empírico. Lo real es el dominio intransitivo de las cosas que existen (es decir, el mundo real): los objetos, sus estructuras y sus poderes causales. Es importante tener en cuenta que, aunque estos objetos y estructuras pueden realizar ciertas acciones, es posible que esas acciones no se realicen. Esto da lugar a lo actual, que son los eventos que realmente ocurren, independientemente de si las personas son conscientes de ellos o no. Lo empírico contiene los eventos que las personas realmente han experimentado.

Estratificación y emergencia 
El realismo trascendental aboga además por una realidad estratificada. Las relaciones entre objetos y las combinaciones de sus poderes causales pueden crear estructuras completamente nuevas con nuevos poderes causales. El ejemplo típico de esto es el del agua, que tiene un poder causal de extinción del fuego, pero está compuesta por hidrógeno y oxígeno que tienen poderes causales de combustión. Esta estratificación abarca todas las ciencias: física, química, biología, sociología, etc. Esto implica que los objetos de la sociología (mercados de trabajo, capitalismo, etc.) son tan reales como los de la física. Esta no es una posición reduccionista: mientras que cada estrato depende de los objetos y sus relaciones en los estratos debajo de él; la diferencia de poderes causales significa que son necesariamente objetos diferentes.

Causalidad y mecanismos 
Otras filosofías de la ciencia basadas en la tradición humeana afirman que la causalidad se basa en la regularidad entre secuencias de eventos. Para el realismo trascendental, esta explicación de la causalidad tiene poco peso: "lo que hace que algo suceda no tiene nada que ver con la cantidad de veces que hemos observado que sucede". {Sayer, 2000, p.14} En lugar de referirse a eventos, el realismo trascendental se refiere a mecanismos causales, los procesos internos de los objetos que dan lugar a eventos. Estos mecanismos pueden permanecer latentes o pueden contrarrestarse entre sí y evitar que ocurran eventos.

Ver también 

 Naturalismo crítico

Bibliografía 

 Roy Bhaskar, Una teoría realista de la ciencia (1975).
Trascendentalismo
Filosofía de la ciencia